Кубок независимости Армении по футболу 2006 года — 15-й розыгрыш национального Кубка среди 12 команд Премьер-лиги и Первой лиги.

Турнир начался 25 марта и завершился 9 мая 2006 года. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Мика» (Аштарак) стартовала в розыгрыше с 1/4 финала.

Результаты

1/8 финала 
Первые матчи прошли 25 и 26 марта 2006 года.

Ответные матчи прошли 1 и 2 апреля 2006 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 5 и 6 апреля 2006 года.

Ответные матчи прошли 9 и 10 апреля 2006 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 19 апреля 2006 года.

Ответные матчи прошли 26 апреля 2006 года.

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на allscores.ru
 Статистика на foot.dk

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2006
 Первая лига Армении по футболу 2006

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2006 году
Спорт в Армении в 2006 году